Coval este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Nicolae Coval (1904–1970), politician sovietic moldovean.
 Ivan Coval (1920–1980), militar sovietic.

Alte sensuri
 Guvernul Nicolae Coval

Vezi și
 Covali